Puebla de Albortón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Albortón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Puebla de Albortón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar